La paix éternelle peut désigner :
 la paix éternelle, conclue en 532 entre l'Empire byzantin et l'Empire sassanide ;
 Paix éternelle, un des tableaux les plus connus du peintre Isaac Levitan (1894) ;
 La Paix éternelle, roman de Joe Haldeman (1997).